FIFA 06 (также известна как FIFA Soccer 06) — тринадцатая компьютерная игра в серии игр FIFA Soccer, разработана компанией EA Canada, опубликована компанией Electronic Arts. Выпущена в США 4 октября 2005 года на PlayStation 2, Xbox, GameCube, Windows, PlayStation Portable, Game Boy Advance и Nintendo DS. Позже была выпущена для мобильных телефонов.

На европейской обложке игры изображены Роналдиньо и Уэйн Руни, на американской — Фредди Аду, Роналдиньо и Омар Браво, на немецкой — Лукас Подольски вместе с Роналдиньо, в Южной Корее на обложке изображен Пак Чу Ён.

Саундтрек

Отзывы 

Игра получила положительные отзывы критиков.

См. также 
 FIFA (серия игр)
 Список игр EA

Примечания 

Компьютерные игры 2005 года
Симуляторы футбола
Игры для Xbox
Игры для GameCube
Игры для PlayStation 2
Игры для Game Boy Advance
Игры для Windows
Игры для PlayStation Portable
Игры для мобильных телефонов
Игры для Nintendo DS
Компьютерные игры, разработанные EA Vancouver
FIFA (серия игр)
Компьютерные игры, разработанные в Канаде